Miedzianka peut désigner en Pologne :

 Miedzianka, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Miedzianka, village de la voïvodie de Sainte-Croix